Dino Felicetti (1970) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Elke Felicetti (1970) – ex pattinatrice di velocità sul ghiaccio italiana
 Luca Felicetti (1981) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Mirko Felicetti (1992) – snowboarder italiano
 Nevio Felicetti (1925-2015) – politico italiano
 Orietta Simona Di Bucci Felicetti (1946-2020), critica letteraria, storica della letteratura e docente italiana